In 1954 werd de zeventiende editie van de Sovjet Top Liga gespeeld voor voetbalclubs uit Sovjet-Unie, in deze tijd heette de competitie nog Klasse A. De competitie werd gespeeld van 4 april tot 8 oktober. Dinamo Moskou werd kampioen.

Zenit Koejbysjev nam terug de vertrouwde naam Krylja Sovetov Koejbysjev aan. Dinamo Minsk werd Spartak Minsk. Na de dood van Jozef Stalin in 1953 blies minister van defensie Nikolaj Boelganin de club CDSA Moskou, die in 1952 ontbonden werd, nieuw leven in.

Eindstand 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Topschutters

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Sovjet Top Liga
Competitievoetbal 1953/54